Stupidität steht für:

 Einfalt
 eine unbedachte Dummheit, siehe Torheit

Siehe auch:
 Stumpfsinn